Коцка може да се односи на:
 коцка, геометријско тело
 коцка (игра), предмет за игру
 Рубикова коцка, механичка играчка
 сексуална коцка, игра са коцкама
 коцкање, врста игре на срећу
 коцка (Артемис Фаул), изум Артемиса Фаула
 Коцка, коцка, коцкица, образовна ТВ серија
 Коцкица (зграда), зграда у Загребу
 Коцка (квиз), британски квиз
 Коцка (филм), канадски филм